Revolución est le mot espagnol correspondant au français « révolution ».

Culture et société

Cinéma 
  est un documentaire politique québécois de , sorti en 2006.

Musique 
 Revolución est une chanson de Daniel Balavoine, sortie en 1983.
  est un album de , sorti en 1985.
 Revolution Revolución est le premier album du groupe de métal Ill Niño, sorti en 2001.
  est un album de WarCry, sorti en 
  est un album de , sorti en .

Sports 
 Le stade de la Revolución est un équipement sportif guatémaltèque, situé à Guatemala.
 La Zonda Revolucion est une voiture de sport du constructeur automobile italien Pagani, apparue en 2013.

Toponyme 
 Revolución est une station de la ligne 2 du métro de Mexico, situé au centre de la capitale du Mexique.
 Plaza de la Revolución est l'une des quinze municipalités de La Havane, la capitale de Cuba.
 Plaza de la Revolución (« Place de la Révolution ») est une vaste place située à La Havane.